Le Tournoi de Shanghai est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie Masters 1000, se dispute du 10 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Autrichien Dominic Thiem, du Croate Borna Ćorić, du Français Nicolas Mahut, du Japonais Kei Nishikori, du Luxembourgeois Gilles Müller et du Suisse Roger Federer.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Guido Pella, Federico Delbonis, Fernando Verdasco, Guillermo García-López, Nicolás Almagro et Marcel Granollers.
 Grâce à son quart de finale perdu face à Novak Djokovic, l'Allemand Mischa Zverev et son frère Alexander deviennent les premiers frères à faire partie du top 100 au même moment, depuis Christophe et Olivier Rochus, en 2010.
 Andy Murray remporte le  de sa carrière en s'imposant en finale face à Roberto Bautista-Agut (7-6, 6-1), qui, lui, disputait sa première finale en Masters 1000.
 En double, les Américains John Isner et Jack Sock décrochent leur premier titre ensemble en battant en finale Henri Kontinen et John Peers (6-4, 6-4). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Shanghai
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2016
Shanghai
Tennis en Chine en 2016
Tennis en octobre 2016